Феликсовка — название населенных пунктов на Украине:

 Феликсовка — до 1946 г. название села Берестовка в Липовецком районе Винницкой области.
 Феликсовка — до 1946 г. название села Счастливое в Стрыйском районе Львовской области.